Наде́ждівка — село в Україні, в Олександрівському районі Донецької області. У селі мешкає 75 людей.

Посилання 
 Погода в селі Надеждівка 

Села Донецької області